Baía kan syfta på följande platser:

 Salvador, Brasilien, delstatshuvudstad, Bahia, 
 Bahia, delstat, 

Robotskapade Brasilienförgreningar